Welby ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Welby (Leicestershire)
 Welby (Lincolnshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Welby (Colorado)
 Welby (Kalifornien), im Monterey County
 Welby (Utah)

Welby ist der Familienname folgender Personen:
 George Earle Welby (1851–1936), britischer Diplomat
 Justin Welby (* 1956), Erzbischof von Canterbury
 Norrie May-Welby (* 1961), schottisch-australische Transgender-Person
 Piergiorgio Welby (1945–2006), italienischer Sterbehilfe-Aktivist
 Victoria Welby (1837–1912), britische Philosophin